Spartacus, Spartakus lehetséges jelentései
 Spartacus, ókori rabszolgavezér
Könyvek
Spartacus Howard Fast amerikai író történelmi regénye

Filmek
Spartacus (1960), Stanley Kubrick filmje
Spartakus (1977), Vagyim Derbenyov, Jurij Grigorovics filmje
Spartacus (2003), Virginie Lovisone rövidfilmje
Spartacus (2004), Robert Dornhelm filmje
Spartacus: Vér és homok (2010), televíziós sorozat
Spartacus: Az aréna istenei (2011), televíziós sorozat

Balettek
 Spartacus Aram Hacsaturján balettje

Sportegyesületek
Békéscsabai Előre Spartacus
Budapesti Spartacus
Nyíregyháza Spartacus FC
Újpesti Spartacus

Egyéb
Spartakus-szövetség (1918), német politikai szervezet (Spartakusbund)
Spartakus-felkelés, januári felkelés, fegyveres forradalmi felkelés Berlinben (1919. január 5–12.)
Spartacus International Gay Guide